Ein Jucker ist ein leichtes Pferd vor dem Wagen, das typisch ist für die Ungarische Anspannung (Jucker-Anspannung).

Jucker ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Jucker (1844–1885), Schweizer Unternehmer
 Carl Jacob Jucker (1902–1997), Schweizer Produktdesigner und Silberschmied
 
 Hansjörg Jucker, Schweizer Gärtner und Botaniker
 Ines Jucker (1922–2013), Schweizer Archäologin
 Mathias Jucker (* 1961), Schweizer Neurowissenschaftler
 Paul Benedikt Jucker-Staehelin (1907–1992), Schweizer Geriater
 Rama Jucker (* 1935), Schweizer Cellist
 Sita Jucker (1921–2003), Schweizer Illustratorin
 Urs Jucker (* 1973), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Juker